Crkvina est un toponyme qui peut désigner :
Crkvina, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Šamac et dans la République serbe de Bosnie ; 
Crkvina, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.